W sporcie:
 kombinacja alpejska – olimpijska konkurencja narciarska, składająca się za slalomu specjalnego i biegu zjazdowego
 kombinacja norweska – olimpijska dyscyplina sportowa, na którą składają się skoki i biegi narciarskie
 kombinacja szachowa
W matematyce:
 kombinacja bez powtórzeń – w kombinatoryce
 kombinacja z powtórzeniami – w kombinatoryce
 kombinacja liniowa – w algebrze